Jezus Leeft is een christelijke politieke partij in Nederland. Jezus Leeft heeft meegedaan aan de verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, Tweede Kamer en het Europese parlement. Jezus Leeft heeft nog nooit een zetel weten te winnen in één van deze vertegenwoordigende organen.

Tweede Kamer

Europees parlement

Provinciale Staten

Gemeenteraden 

Verkiezingen in Nederland